Samsung SGH-E317 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Sharp TM150
 NEC N650i
 Pantech GF260
 Motorola V525
 Motorola V545

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E